Кристофер Филд (Christopher B. (Bower) Field; род. 1953) — американский  и климатолог, специалист в области изменения климата, член Национальной АН США (2001), а также Американского философского общества (2022). Доктор философии (1981), директор  (с 2016) и профессор Стэнфордского университета. В 1984—2016 гг. сотрудник Института Карнеги, эмерит-директор-основатель его департамента глобальной экологии. Один из трёх наиболее цитируемых в мире учёных в области изменения климата. Он также внёс значительный вклад в области экофизиологии, , биогеохимии. Крис Филд является оптимистом в вопросе разрешения последствий глобального потепления.

Биография 
Окончил Гарвард-колледж (бакалавр биологии, 1975). В 1981 году получил степень доктора философии по биологии в Стэнфордском университете.
С сентября 2016 года именной директор (Perry L. McCarty Director) . Перед тем являлся директором основанного им в 2002 году департамента глобальной экологии Института Карнеги, где работал на постоянном контракте с 1984 года. Также состоит именным профессором (Melvin and Joan Lane Professor) междисциплинарных экологических штудий  (с 2012) и профессором наук о системе Земли , является старшим фелло Энергетического института имени Прекорта (Precourt Institute for Energy).
Руководил  (с 2005).
C 2008 по 2015 год сопредседатель рабочей группы II МГЭИК. Ведущий автор доклада МГЭИК 2007 года ().

Член , совета директоров Всемирного фонда дикой природы (США), совета попечителей Калифорнийской академии наук.

Фелло Американской академии искусств и наук (2010), Американской ассоциации содействия развитию науки (2009), Американского геофизического союза (2014), Экологического общества Америки (2012).

Член редколлегий Proceedings of the National Academy of Sciences и др..

Автор более 330 научных публикаций, цитировавшихся более 50 тыс. раз.

Награды и отличия 
 Нобелевская премия мира 2007 года (в составе МГЭИК; один из 25 учёных, принимавших награду от её имени)
  (2009)
 Премия Макса Планка (2013, совместно с )
 BBVA Foundation Frontiers of Knowledge Award (2013)
 Медаль Роджера Ревелла Американского геофизического союза (2014)
 Stephen H. Schneider Award (2015)
 Премия Японии (2022)
 Почётный доктор Университета Буэнос-Айрес
 Stanford Sidney and Skippy Frank Prize

Примечания

Ссылки 
 https://fse.fsi.stanford.edu/people/christopher_b_field
 https://woods.stanford.edu/people/chris-field
 Ker Than. Chris Field: A Man for All Climates (September 28, 2015)
 Christine H. Black. Climate scientist Chris Field named new director of the Stanford Woods Institute for the Environment (June 7, 2016)
 Rob Jordan. Are Natural Climate Solutions Enough? (Feb 28, 2019)
 Исследования
 WHRC President Phil Duffy leads new study finding scientific basis for EPA’s Endangerment Finding is stronger than ever (December 13, 2018)
 Rob Jordan. Vision for a profitable climate change solution (May 20, 2019)
 Devon Ryan. Stanford-led study investigates how much climate change affects the risk of armed conflict (June 12, 2019)

Климатологи США
Члены Американского философского общества
Члены Национальной академии наук США
Члены Американской академии искусств и наук
профессора Стэнфордского университета
доктора философии по биологии
Институт Карнеги
Персоналии:МГЭИК
Члены Американской ассоциации содействия развитию науки
Члены Американского геофизического союза
Члены Экологического общества Америки
Лауреаты премии Макса Планка
Удостоенные BBVA Foundation Frontiers of Knowledge Award
Почётные доктора университетов Бразилии
Награждённые медалью Роджера Ревелла (геофизика)
Лауреаты премии Японии